Го́лланд () може означати прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Голланд (прізвище) — список осіб із цим прізвищем.

Ім'я
 Голланд Роден (; 1988) — американська акторка.
 Голланд Сміт (; 1882—1967) — воєначальник США, генерал морської піхоти.

Топоніми

Голланд — місто, штат Арканзас
 Голланд — місто, штат Індіана
 Голланд — місто, штат Айова
 Голланд — місто, штат Массачусетс
 Голланд — місто, штат Мічиган
 Голланд — місто, штат Міннесота
 Голланд — місто, штат Міссурі
 Голланд — місто, штат Нью-Йорк
 Голланд — місто, штат Техас
 Голланд — місто, штат Вермонт
 Голланд — місто в окрузі Браун, штат Вісконсин
 Голланд — місто в окрузі Ла-Кросс, штат Вісконсин
 Голланд — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Голланд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Голланд — селище, штат Огайо
 Голланд — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Голланд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Голланд — гірський хребет у хребті Королеви Єлизавети, який розташований у Трансантарктичних горах.

Інше 
 «Голланд» () — третій тип підводного човна ВМС США.

Див. також 
 Голландія (значення)
 Голанн